Do Not Track (engl. für Verfolge [mich] nicht) steht für:

 Do Not Track (Software), HTTP-Header-Feld
 Do Not Track, Webserie, siehe Tracking #Rezeption